Швейцарская Суперлига 2015/2016 (; по спонсорскому контракту называется Райффайзен Суперлига) — 119-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания. Чемпионский титул смог защитить клуб «Базель».

По итогам предыдущего сезона в Челлендж-лигу вылетел «Арау», занявший в Суперлиге последнее 10-е место. Его место занял «Лугано», победитель Челлендж-лиги 2014/2015.

Клубы-участники

Турнирная таблица 
* — попал как обладатель Кубка Швейцарии

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Швейцарии по футболу
Швейцария
Спорт в Швейцарии в 2015 году
Спорт в Швейцарии в 2016 году